Na startovní listině Tour de France 1997  bylo celkem 198 cyklistů z 22 cyklistických stájí. 84. ročníku Tour de France se účastnil jeden český cyklista – Pavel Padrnos (DNF), startující za italskou stáj  Roslotto-ZG Mobili.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1997